Караев, Кара: 
 Караев, Кара Абульфаз оглы (1918—1982) — азербайджанский композитор.
 Караев, Кара Рабаданович (1891—1973) — дагестанский революционер.